Az Invincible (angol, „legyőzhetetlen”) jelentései:

 Invincible, a 5ive albuma (1999)
 Invincible, Michael Jackson albuma (2001)
 Invincible, a Muse együttes kislemeze (2006)
 Invincible, Carola Häggkvist Eurovíziós dala (2006)
 Invincible, Tinie Tempah kislemeze (2010)
 HMS Invincible,  a Brit Királyi Haditengerészet csatacirkálója
 HMS Invincible, a Brit Királyi Haditengerészet repülőgép hordozója
 Invincible, Pascal Jousselin Mindig Győző című képregényhősének angol neve